Operácija ima več pomenov:
 metoda, dejanje, proces uporabe stroja ali sistema (vojaška operacija, proizvodnja, anomalijska operacija ...)
 operacija: v medicini kirurški postopek diagnoze, zdravljenja ali omejitve določene bolezni/poškodbe
 v matematiki matematična operacija (aritmetična oziroma računska operacija)
 v filozofiji in logiki logična operacija
 taktična računalniška streljanka Operation Flashpoint
 igra Operacija (igra)
 Operacija (drama Mire Mihelič)

Zunanje povezave